USS Guardfish — кораблі ВМС США.

 USS Guardfish (SS-217) — підводний човен США часів Другої світової війни типу «Гато». На службі протягом 1942-1948 років. У 1960 році виключений зі складу флоту, у 1961 році потоплений як мішень.
 USS Guardfish (SSN-612) — підводний човен типу «Трешер/Перміт». На службі протягом 1966-1992 років.

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни